Öst är ett efternamn, som i första hand används i Sverige och som kan stavas på olika sätt. Från offentlig statistik föreligger 2014 följande antal bärare av stavningsvarianterna:

 Öst: Sverige 1290, Finland 148
 Östh; Sverige 326
 Øst: Sverige 1, Danmark 91, Norge 4 
Tillsammans blir detta för Sverige 1616, för Danmark 91, för Norge 4 och för Finland 148 personer. I Sverige har namnet använts som soldatnamn, men det kan också ha annat ursprung.

Personer med efternamnet Öst eller Östh 

 Anna Öst (1910–2011), sångerska, musiker på gitarr och fiol
 Anna-Lisa Öst (1889–1974), sångerska, frälsningsofficer, känd som "Lapp-Lisa"
 Berndt Öst (1930–2017), kompositör, sångtextförfattare, sångare och musiker
 Bernt Östh (född 1936), officer i flygvapnet
 Carl Öst (1908–1988), sångare och musiker
 Eddy Öst (1920–1988), musiker, kompositör och sångare
 Eric Öst (1906–1984), riksspelman, kompositör och musiker
 Glenn Östh (född 1956), idrottsledare
 Inger Öst (född 1949), sångerska
 Jesse Öst (född 1990), finländsk fotbollsmålvakt
 Johnny Öst (1933–2008), sångare, gitarrist
 Jon-Erik Öst (1885–1968), riksspelman på fiol, bagare
 Jonas-Petter Öst (1867–1948), fiolspelman
 Lars-Göran Öst (född 1945), professor i klinisk psykologi
 Martin Östh (född 1978), skådespelare
 Nils Öst (1908–1982), tecknare och målare
 Rosa Östh (1935–2017), politiker, centerpartist
 Siv Öst (1935–1976), sångerska, dotter till Anna-Lisa Öst
 Siw Öst (1941–1992), sångerska och orkesterledare
 Stig Öst (1940–1966), musiker, basist
 Tammi Øst (född 1958), dansk skådespelare
 Tycho Öst (1862–1922), tecknare och fotograf
 Wiktor Öst (1895–1947), fiolspelman

Se även
 Öst, förgreningssida
 Öst (släkter)

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn